Al-Ándalus era el nombre árabe de la parte de España bajo poder musulmán. Además, puede referirse a:

 Al Andalus (Kuwait), área de la gobernación de Farwaniya.
 Tren Al Andalus, tren turístico del sur de España.
 Ándalus Líneas Aéreas, antigua aerolínea española.
 Al-Andalus (álbum), el séptimo álbum del roquero español Miguel Ríos.
 Al-Andalus (revista), revista publicada en España entre 1933 y 1978, vinculada a los estudios árabes.
 Al-Andalus Ensemble, dúo musical marroquí.
 Al Andalus Tobruk, equipo de la segunda división de fútbol de Libia.